Медведівський Миколаївський монастир — чоловічий монастир, що існував від початку 17 ст. (раніше 1652 року) .
 Медведівський розстріл, Медведівський розстріл (також відомий як Орловський розстріл) — розстріл політв'язнів Орловської в'язниці , що був здійснений співробітниками НКВС .
 Медведівська сільська рада (Чигиринський район) — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Чигиринському районі Черкаської області. 
 Медведівська сільська рада (Бучацький район) — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Бучацькому районі Тернопільської області. 
 Медведівський краєзнавчий музей — музей у с. Медведівка Чигиринського району Черкаської області.
 Медведівська сільська рада (Джанкойський район) — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Джанкойському районі Автономної Республіки Крим.
 Медведівська сільська рада (Кегичівський район) — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Кегичівському районі Харківської області. 
 Медведівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні. 
 Медведівська сільська рада (Чорноморський район) — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Чорноморському районі Автономної Республіки Крим.
 Медведівська волость — адміністративно-територіальна одиниця Чигиринського повіту Київської губернії з центром у містечку Медведівка.

Див. також
 Медведівська